Stephan odkazuje na:

 Štěpán –  německá varianta jména Štěpán

příjmení osob
 Daniel Stephan (1973) – německý házenkář
 Édouard Jean-Marie Stephan (1837 – 1923) –  francouzský astronom
 Gary Stephan (1942) – americký malíř a sochař
 Martin Štěpán, též Martin Stephan (1777 – 1846) – český luterský kazatel působící v USA v státě Illinois. 
 Leopold Stephan ( 1826 – 1890) – český malíř a učitel malby
 Tobias Stephan (1984) – švýcarský hokejový brankář